Каньяс () — многозначное имя собственное.

 Каньяс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).
 Каньяс — кантон в Коста-Рике, в составе провинции Гуанакасте.
 Каньяс — город в Коста-Рике, центр одноимённого кантона.

Персоналии 
 Каньяс, Висенте (1939—) — католический миссионер-иезуит.
 Каньяс, Гильермо (род. 1977) — аргентинский теннисист. Профессионал с 1995 года. Победитель 7 турниров АТП в одиночном разряде.
 Каньяс, Рохер (род. 1990) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Каньяс, Хосе (род. 1987) — испанский футболист, полузащитник.
 Каньяс, Хуан-Хосе (1826—1918) — сальвадорский поэт.